Perros-Guirec (en bretó Perroz-Gireg) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament de Costes del Nord. L'any 2006 tenia 7.369 habitants. A l'inici del curs 2007 el 3% dels alumnes del municipi eren matriculats a la primària bilingüe.

Demografia

Administració

Referències 

Municipis del districte de Lannion